Łysaków ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Łysakówe (Czermin), Dorf der Gmina Czermin im Powiat Mielecki der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Łysaków (Koniecpol), Dorf der Gmina Koniecpol in der Woiwodschaft Schlesien
 Łysaków (Wólka), Dorf der Gmina Wólka in der Woiwodschaft Lublin
 Łysaków (Zaklików), Dorf der Gmina Zaklików im Powiat Stalowowolski der Woiwodschaft Karpatenvorland